Okręty US Navy o nazwie USS "Clover":
 Pierwszy  był holownikiem. Wszedł do służby 28 listopada 1863.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym latarni. W służbie w czasie I wojny światowej.

Clover